Amero steht für

 Amero, hypothetische nordamerikanische Währung

Amero ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Amero (1901–1976), mexikanischer Maler, Grafiker und Fotograf
 Tristan Jay Amero (1982–2008), US-amerikanischer Bombenattentäter